Ве (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Лимузен. Департамент — Коррез. Входит в состав кантона Треньяк. Округ коммуны — Тюль.

Код INSEE коммуны — 19281.

Коммуна расположена приблизительно в 380 км к югу от Парижа, в 60 км юго-восточнее Лиможа, в 28 км к северу от Тюля.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 71 человек.

Экономика 

В 2007 году среди 31 человек в трудоспособном возрасте (15-64 лет) 21 были экономически активными, 10 — неактивными (показатель активности — 67,7 %, в 1999 году было 56,1 %). Из 21 активных работали 21 человек (11 мужчин и 10 женщин), безработных не было. Среди 10 неактивных 2 человека были учениками или студентами, 4 — пенсионерами, 4 были неактивными по другим причинам.

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Коррез